Altair Gomes de Figueiredo – ex calciatore brasiliano
 Estanislau de Figueiredo Pamplona – calciatore brasiliano
 Germano Luís de Figueiredo – calciatore portoghese
 João Paulo de Figueiredo Tavares – pallavolista brasiliano
 José Bernardo de Figueiredo – diplomatico brasiliano
José de Figueiredo – storico dell'arte portoghese
 Nuno Guilherme de Figueiredo Resende – cantante portoghese
 Pedro Paulo de Figueiredo da Cunha e Melo – cardinale e arcivescovo cattolico portoghese
 Roberto Júlio de Figueiredo – ex calciatore brasiliano